Ма́триця (через посередництво  і  від , де утворене від mater, matr- — «мати») — в найзагальнішому значенні щось, в межах чого знаходиться, породжується, розвивається або приймає форму інший об'єкт або об'єкти. Залежно від галузі термін може мати такі значення:

 Матриця — сукупність математичних величин, певним способом розміщених у прямокутній таблиці.
 Матриця — штамп із витисненим у ньому заглибленням, що точно відповідає формі оброблюваної деталі.
 Матриця — увігнута форма з відбитком літери (або іншого знака), призначена для відливання літер.
 «Матриця» — американський фільм 1999 року.
 «Матриця: Перезавантаження» — фільм 2003 року, продовження фільму «Матриця».
 «Матриця: Революція» — фільм 2003 року, продовження фільмів «Матриця» і «Матриця: Перезавантаження».
 «Матриця: Воскресіння» — четвертий фільм франшизи «Матриця», що вийде на екрани 21 грудня 2021 року.
 «Матриця» — американська фантастична франшиза в жанрі кіберпанк.
 Фотоматриця — сенсор зображення.

Див. також 
 Матрикс

Примітки